Valkó, comune dell'Ungheria
 Svetlana Valko, cestista bielorussa